Żelazki (district Gołdapski) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Żelazki (district Elk) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Żelazki (Podlachië) - dorp in Podlachië, Polen